Thibaw bezieht sich auf:
 Thibaw Min (1859–1916), letzter König von Burma, aus der Konbaung-Dynastie
 Hsipaw, Shan-Residenz in Myanmar (Burma)